date — утилита Unix для работы с системными часами. Выводит текущую дату и время в различных форматах и позволяет устанавливать системное время.

Реализации 

В разных операционных системах существуют различные варианты команды, отличающиеся параметрами:
 BSD
 GNU (используется в GNU/Linux)
 Solaris

Использование 
При вызове команды без параметров выводит текущее время:
$ date
Sun Dec 6 15:33:24 MSK 2009

При вызове с параметром, который начинается с цифры, устанавливает системное время. Поскольку стандарт Single Unix Specification не описывает, как утилита date устанавливает время, разные операционные системы используют разные форматы для этого параметра: например, MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] в Linux, [[[[[CC]YY]MM]DD]hh]mm[.ss] в FreeBSD и [[MMDD]hhmm|MMDDhhmm[CC]YY][.ss] в Solaris (где CC, YY, MM, DD, hh, mm, и ss означают столетие, год столетия, месяц, число, час, минуту и секунду). Следовательно,
$ date 1230100509.45 # в Linux и Solaris; или
$ date 0912301005.45 # в FreeBSD 
устанавливает дату и время на 10:05:45, 30 декабря 2009.

При вызове с параметром, который начинается с +, параметр используется как строка форматирования вывода.

Ключи 
Единственный ключ, который определён по стандарту Single Unix Specification — -u; остальные могут различаться в разных операционных системах. Ниже указаны ключи, которые используются в date в GNU Coreutils.
 -d, --date=СТРОКА — вывести не текущее время/дату, а время/дату, описанное строкой.
 -f, --file=ФАЙЛ — то же, что date -d для каждой строки файла.
 -r, --reference=ФАЙЛ — вывести не текущее время/дату, а время/дату последнего изменения файла.
 -R, --rfc-2822 — вывести дату в формате RFC-2822. То же, что date '+%a, %d %b %Y %T %z' (например, «Sun, 06 Dec 2009 15:33:24 +0300»).
 --rfc-3339=СТРОКА — вывести дату в формате RFC-3339; строка может быть «date», «seconds» или «ns», То есть:
 date --rfc-3339=date — то же самое, что date +%F
 date --rfc-3339=seconds — то же самое, что date '+%F %T%:z'
 date --rfc-3339=ns — то же самое, что date '+%F %T.%N%:z'
 -s, --set=СТРОКА — установить время/дату, описанное строкой.
 -u, --utc, --universal — время выводится или устанавливается в UTC.

См. также 
 time (Unix)
 UNIX-время

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Установка даты и времени в Linux

Утилиты Unix